Cedar Knob steht für:

 Cedar Knob (Kentucky), Ort im US-Bundesstaat Kentucky

Erhebungen in den Vereinigten Staaten:
 Cedar Knob (Colorado)	
 Cedar Knob (Rabun County, Georgia)	
 Cedar Knob (Towns County, Georgia)	
 Cedar Knob (Idaho)	
 Cedar Knob (Kalifornien)	
 Cedar Knob (Clinton County, Kentucky, 340 m)	
 Cedar Knob (Clinton County, Kentucky, 362 m)	
 Cedar Knob (Marion County, Kentucky)	
 Cedar Knob (Menifee County, Kentucky)	
 Cedar Knob (Pulaski County, Kentucky, 389 m)	
 Cedar Knob (Pulaski County, Kentucky, 466 m)	
 Cedar Knob (Massachusetts)	
 Cedar Knob (Missouri)	
 Cedar Knob (New Mexico)	
 Cedar Knob (Macon County, North Carolina)	
 Cedar Knob (Madison County, North Carolina)	
 Cedar Knob (Rutherford County, North Carolina, 1016 m)	
 Cedar Knob (Rutherford County, North Carolina, 519 m)	
 Cedar Knob (Le Flore County, Oklahoma, 199 m)	
 Cedar Knob (Le Flore County, Oklahoma, 257 m)	
 Cedar Knob (Monroe County, Tennessee)	
 Cedar Knob (Smith County, Tennessee)	
 Cedar Knob (Bell County, Texas)	
 Cedar Knob (Edwards County, Texas)	
 Cedar Knob (Kimble County, Texas)	
 Cedar Knob (Mills County, Texas)	
 Cedar Knob (Tom Green County, Texas)	
 Cedar Knob (Highland County, Virginia)	
 Cedar Knob (Lee County, Virginia)	
 Cedar Knob (Braxton County, West Virginia)	
 Cedar Knob (Grant County, West Virginia)	
 Cedar Knob (Pendleton County, West Virginia, 815 m)	
 Cedar Knob (Pendleton County, West Virginia, 897 m)	
 Cedar Knob (Pendleton County, West Virginia, 965 m)	

Siehe auch:
 Cedar Knobb, Ort im US-Bundesstaat Oklahoma